Sext Eli Pet (en ) va ser un magistrat romà. Era fill del pontífex Quint Eli Pet. Formava part de la gens Èlia i era de la família dels Petus o Pet.

Va ser edil curul el  i cònsol el  juntament amb Tit Quinti Flaminí. El  i  va ser censor amb Gai Corneli Cetege i durant la seva censura van donar ordre als edils d’establir diferents seients pels senadors als Ludi Romani, van reparar l’Atrium de Libertas i la Villa Publica que a més van ser ampliats. Se li dona sovint el renom de Cat (Catus). Va serconsiderat un jurista que va arranjar la llei en un llibre anomenat Tripartita o Ius Aelianum, que interpretava la llei de les Dotze Taules. Pomponi parla de tres altres llibres atribuïts a Sext Eli Pet.

Referències 

Pet, Sext

Cònsols romans de la dècada del 190 aC
Juristes romans
Edils romans